UTF-8 - znaki od 0000 do 04999.

Glej tudi 

 UTF-8

Zunanje povezave 

 Tabele javascript unikod 
 Pretvarjanje iz unicode v številske kode

Unicode
Seznami simbolov